Nälkäjärvi kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Nälkäjärvi (Junosuando socken, Norrbotten), sjö i Pajala kommun,  (3,84 ha)
Nälkäjärvi (Övertorneå socken, Norrbotten), sjö i Övertorneå kommun, 
Nälkäjärvet (Jukkasjärvi socken, Lappland), sjö i Kiruna kommun,  (30,3 ha)
Nälkäjärvet (Jukkasjärvi socken, Lappland, 752661-173343), sjö i Kiruna kommun, 
Nälkäjärvet (Jukkasjärvi socken, Lappland, 752693-173290), sjö i Kiruna kommun,  (9,42 ha)
Nälkäjärvet (Jukkasjärvi socken, Lappland, 752746-173211), sjö i Kiruna kommun, 
Nälkäjärvet (Jukkasjärvi socken, Lappland, 752751-173420), sjö i Kiruna kommun,  (4,74 ha)
Nälkäjärvet (Jukkasjärvi socken, Lappland, 752778-173320), sjö i Kiruna kommun,  (3,72 ha)
Nälkäjärvet, Lappland, sjö i Kiruna kommun,  (45 ha)
Nälkäjärvi (Gällivare socken, Lappland), sjö i Gällivare kommun,  (28,8 ha)
Nälkäjärvi (Jukkasjärvi socken, Lappland, 753066-171747), sjö i Kiruna kommun,  (8,81 ha)
Nälkäjärvi (Jukkasjärvi socken, Lappland, 755242-176593), sjö i Kiruna kommun,  (14,9 ha)
Pikku-Nälkäjärvi, sjö i Gällivare kommun,

Finland
Nälkäjärvi (sjö i Lappland)
Nälkäjärvi (sjö i Österbotten)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn